Donald Douglas (1905-1945) – attore scozzese, noto anche come Don Douglas
Donald Douglas (n. 1933) – attore scozzese noto per le sue numerose interpretazioni in serie televisive
Donald Wills Douglas (1892-1981) – costruttore aeronautico statunitense
Donald Douglas – compositore in particolare per cortometraggi e documentari